Вейруш:

 Вейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Вейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Эвора.